Rouge du Roussillon peut désigner :
 rouge du Roussillon (race ovine) ;
 rouge du Roussillon (abricot) ;
 abricots rouges du Roussillon, appellation d'origine protégée d'abricots ;
 un vin rouge issu du Roussillon.